Efir steht für:

 efir, auch EFiR, Evangelische Frauenarbeit im Rheinland im Evangelische Frauen in Deutschland e. V.
 Efir 2, das zweite staatliche Fernsehprogramm in Sofia  
 den TV-Sender Simbirsk-Efir in Uljanowsk
 Efir, Stadt in der türkischen Provinz Kütahya in Kleinasien

Siehe auch:
 Michał Efir, Fußballspieler im Kader von Ruch Chorzów